Ivan Božičević (književnik)
Ivan Božičević (skladatelj)
Ivan Božičević (matematičar)
Ivan Božičević (političar)